Lauenburg steht für:

 Lauenburg/Elbe, Stadt in Schleswig-Holstein
 Lębork (ehemals Lauenburg in Pommern), Stadt in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Herzogtum Sachsen-Lauenburg
 Kreis Herzogtum Lauenburg, Landkreis in Schleswig-Holstein
 Landkreis Lauenburg i. Pom., ehemaliger Landkreis in Pommern
 Lande Lauenburg und Bütow, historisches Territorium in Pommern
 Neu-Lauenburg, Inselgruppe im Bismarck-Archipel, Papua-Neuguinea, siehe Duke-of-York-Inseln
 Lauenburg (Schiff), deutsches Wetterbeobachtungsschiff im Zweiten Weltkrieg

Gebäude:
 Lauenburger Schloss, die ehemalige Lauenburg in Lauenburg/Elbe
 Lauenburg (Berne), abgegangene Burg in Berne, Niedersachsen
 Lauenburg (Heyen), Ruine bei der Gemeinde Heyen im niedersächsischen Landkreis Holzminden
 Burg Lauenburg, verfallene Burganlage bei Stecklenberg, Sachsen-Anhalt
 Burg Lauenburg (Bodenwerder), Burgruine bei Bodenwerder, Niedersachsen

Lauenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Lauenburg, deutsche Journalistin
 Heinrich Lauenburg (1832–1890), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Johann Friedrich Lauenburg (1809–1835), deutscher Architekt
 Rudolf Maximilian von Sachsen-Lauenburg (1596–1647), Obrist im Dreißigjährigen Krieg

Siehe auch:
 Lauenberg